Соня Клучеру (; 25 марта 1892, Кучулата, Трансильвания, Королевство Румыния (ныне жудец Брашов, Румыния) — 10 февраля 1955, Бухарест) — румынская  театра, кино, радио и озвучания. Народная артистка Румынской Народной Республики (1953). Лауреат Государственной премии СРР (1954).

Биография 
В 1913 году окончила Бухарестскую консерваторию. Училась у А. Ромынеску, П. Личиу, К. Ноттара.

Будучи студенткой, выступала на сцене Национального театра в Бухаресте. С 1913 года — актриса этого театра.

Долгое время играла лишь эпизодические роли. После свержения диктатуры Антонеску в 1944 году играла в ролях румынской комедии нравов (в пьесах Иона Луки Караджале, Александру Кирицеску, Тудора Мушатеску), а также в классических комедиях. После победы народно-демократического строя в Румынии талант С. Клучеру раскрылся в полной мере.

Большое комедийное дарование, художественная простота, народный юмор, глубокое знание человеческой психологии превращали каждое её выступление в событие театральной жизни.

Избранные театральные роли 
 Кормилица («Ромео и Джульетта» Шекспира),
 Сваха («Женитьба» Гоголя),
 Няня («Три сестры» А. П. Чехова),
 Василиса («На дне» М. Горького),
 Дарья («Великая сила» Б. Ромашова),
 Ефтимица («Потерянное письмо» Караджале),
 Анета Дудуляну («Кумушки» А. Кирицеску),
 мадам Кирнакица («Титаник-вальс» Т. Мушатеску),
 бабушка Фануца («Великий день» Бануш).

Избранная фильмография 
 Independența României, 1912
 Năbădăile Cleopatrei, 1925

Указом № 43 (1953 года) Президиума Национального собрания Народной Республики Румынии, была удостоена звания народной артистки Румынской Народной Республики.

Награды 
 1953 — Народный артист СРР
 1954 — Государственная премия СРР

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 3/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964;
 Олтяну К., Дать народу подлинное искусство, «Народно-Демократическая Румыния», Бухарест, 1951, № 2;
 Sahighian, Sonia Cluceru «Flacara», Buc., 1955, № 5, c. 24.

Ссылки 
 

Народные артисты Румынии
Лауреаты Государственной премии Румынии
Актрисы немого кино Румынии
Киноактрисы Румынии
Актрисы театра Румынии
Актёры озвучивания Румынии